Johan Kenkhuis (zwemmer)
 Johan Kenkhuis (acteur)